2 jeziora w Polsce: 
 Jezioro Lisowskie – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, w gminie Płoty
 Jezioro Lisowskie – jezioro w woj. mazowieckim, w Warszawie, w dzielnicy Wilanów, osiedlu Lisy